Midwives ist der Titel folgender Werke:

 Midwives (Roman), Roman von Chris Bohjalian
 Midwives (2001), US-amerikanischer Fernsehfilm von Glenn Jordan
 Midwives (2022), myanmarischer Dokumentarfilm von Hnin Ei Hlaing
 Sages-femmes (2023), französischer Spielfilm von Léa Fehner